Ca l'Esteve (Avinyonet del Penedès), casa d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)
 Ca l'Esteve (Centelles), habitatge de Centelles (Osona)
 Ca l'Esteve (Cornudella de Montsant), casa de Cornudella de Montsant (Priorat)
 Ca l'Esteve (Esplugues de Llobregat), masia d'Esplugues de Llobregat